Grassen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Grassen, , Berg in den Urner Alpen
 Grassen (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Grassen (Rebsorte)